Василий Томиловский:
 Томиловский, Василий Матвеевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4541; 3 сентября 1831.
 Томиловский, Василий Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4957; 3 декабря 1834.